Сергей Михайлович Павлов (23 сентября 1924 — 3 декабря 2015) — полковник советской милиции, участник Великой Отечественной войны, общественный и хозяйственный деятель Советского Союза и Российской Федерации, председатель Псковского городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, почётный гражданин города Пскова (1995).

Биография 
Родился 23 сентября 1924 года в деревне Сабежы, ныне Псковского района Псковской области. Получил образование в Торошенской семилетней школе. В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, в возрасте шестнадцати лет ушёл в партизанский отряд и был в составе 10 Ленинградской партизанской бригады. Дважды ранен в боях. 23 февраля 1944 года призван в Красную армию, служил в составе 42-й армии. В июне 1944 года был заброшен в Псков для проведения разведывательной операции. 22 июля 1944 года, на рассвете, войска 42-й армии с боями вошли в город. С. М. Павлов лично принимал участие в освобождении Пскова.

В составе 42-й армии так дошёл от Пскова до Риги. Под Ригой получил тяжёлое ранение. После излечения отправился на 4-й Украинский фронт, принимал участие в освобождении Польши, Германии и Чехословакии. Войну завершил в мае 1945 года под Прагой. Далее его часть была переброшена в Монголию. В составе войск Забайкальского фронта принимал участие в боевых действиях против Квантунской японской армии, освобождал Маньчжурию и дошёл до Порт-Артура. В 1945 году демобилизовался и вернулся в родную деревню, стал работать в колхозе.

В 1948 году был направлен на работу в органы внутренних дел. До 1977 года работал на различных должностях в Управлении внутренних дел Псковской области. В 1960 году успешно сдал экзамены в Псковском Педагогическом институте им. С. М. Кирова. Закончив исторический факультет, поступил в Высшую Школу МВД в городе Ленинграде, и получил ещё одно, второе высшее образование в 1969 году.

С 1977 года на пенсии, ушёл в звании полковника. Любимым увлечением была резьба по дереву. С 1980 по 1987 годы работал в обществе «Знание». В 1990 году избран председателем Совета территориального общественного самоуправления на Завеличье, заместителем председателя Совета ветеранов. Был председателем городского Совета ветеранов в Пскове.

11 июля 1995 года на основании постановления Главы Администрации г. Пскова ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

Проживал в городе Пскове. Умер 3 декабря 2015 года в Москве.

Награды 
За боевые и трудовые успехи удостоен:
 Орден Отечественной войны I и II степени
 Орден Славы III степени
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 другие медали.

 Почётный гражданин города Пскова (1995 год).

Память 
 В Пскове, на ул. Красноармейская, д.25а открыта мемориальная доска Сергею Михайловичу Павлову.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Павлов С.М. на сайте городской администрации
 Сергей Михайлович Павлов
Разведчики Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Почётные граждане Пскова
Полковники милиции (СССР)